Cieki w Polsce
 Psi Potok – potok, dopływ Czarnej Orawy
 Psi Potok – potok, dopływ Cedronu

Przypisy